Lars Modig (né le ) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1982-1983 || Luleå HF || Allsvenskan
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 1983-1984 || Luleå HF || Allsvenskan
|| 25 || 3 || 7 || 10 || 16 || || || || ||  
|-
| 1984-1985 || Luleå HF || Elitserien
|| 31 || 2 || 4 || 6 || 28 || || || || ||  
|-
| 1985-1986 || Luleå HF || Elitserien
|| 30 || 6 || 9 || 15 || 56 || || || || ||  
|-
| 1986-1987 || Luleå HF || Elitserien
|| 32 || 5 || 8 || 13 || 40 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2  
|-
| 1987-1988 || Luleå HF || Elitserien
|| 30 || 4 || 7 || 11 || 30 || || || || ||  
|-
| 1988-1989 || Luleå HF || Elitserien
|| 36 || 2 || 6 || 8 || 40 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8  
|-
| 1989-1990 || Luleå HF || Elitserien
|| 26 || 3 || 5 || 8 || 18 || || || || || 
|-
| 1990-1991 || Luleå HF || Elitserien
|| 27 || 2 || 4 || 6 || 30 || 5 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 1991-1992 || Luleå HF || Elitserien 
|| 39 || 4 || 9 || 13 || 28 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 1992-1993 || Luleå HF || Elitserien
|| 34 || 3 || 4 || 7 || 54 || 11 || 2 || 3 || 5 || 10 
|-
| 1993-1994 || Luleå HF || Elitserien
|| 36 || 2 || 5 || 7 || 34 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Luleå HF || Elitserien
|| 37 || 5 || 9 || 14 || 14 || 9 || 0 || 3 || 3 || 6 
|-
| 1995-1996 || Luleå HF || Elitserien
|| 36 || 1 || 5 || 6 || 6 || 13 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 1996-1997 || Flammes bleues de Reims || Élite
|| 30 || 7 || 19 || 26 || 68 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Piteå Hockey || Allsvenskan
|| 10 || 3 || 7 || 10 || 20 || || || || ||
|-
| 2000-2001 || Luleå HF || Elitserien 
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1964
Naissance en Suède
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Piteå HC
Défenseur de hockey sur glace